Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2003 – szesnaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet, zawody sportowe rangi mistrzowskiej organizowane przez IHF, które odbywały się w Chorwacji w dniach 2–14 grudnia 2003 roku. W turnieju brały udział dwadzieścia cztery zespoły, automatycznie do mistrzostw awansowały Rosjanki jako obrończynie tytułu oraz Chorwatki jako gospodynie imprezy. O pozostałe miejsca odbywały się kontynentalne kwalifikacje. Mistrzostwa były jednocześnie kwalifikacją do turnieju olimpijskiego w Atenach.

Mistrzem świata została Francja, pokonując w finale reprezentację Węgier, brąz zdobyły zaś Koreanki.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Holandii na Kongresie IHF w 2000 roku po pokonaniu kandydatury chorwackiej. W 2002 roku federacja holenderska złożyła odwołanie od wysokości kwoty przyznanej przez światowy związek za prawa telewizyjne i reklamowe, które zostało odrzucone. Postanowiła następnie nie odwoływać się od tej decyzji i zrezygnowała z organizacji zawodów. Rada IHF zatem ogłosiła, że gospodarzem mistrzostw została Chorwacja, która zaakceptowała proponowane warunki finansowe. Zawody rozegrano w sześciu halach w sześciu miastach, a ich stawką prócz medali tej imprezy było także pięć miejsc w turnieju piłki ręcznej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004.

Losowanie grup zaplanowano na 22 czerwca 2003 roku w studiu telewizyjnym w Zagrzebiu i w jego wyniku wyłoniono cztery sześciozespołowe grupy. We wrześniu tego roku ogłoszono harmonogram gier z późniejszymi zmianami wynikającymi z modyfikacji systemu rozgrywek.

Ceny biletów kształtowały się w granicach od 20 kun za mecze fazy grupowej w Karlovacu do 200 HRK za spotkania fazy finałowej w Zagrzebiu.

System rozgrywek 
Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach czterech sześciozespołowych grup, a następnie – w przeciwieństwie do poprzednich edycji – czołowa trójka z każdej z grup awansowała do fazy zasadniczej rozgrywanej ponownie systemem kołowym w ramach dwóch sześciozespołowych grup z zachowaniem wyników z poprzedniej rundy. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów, zespoły z miejsc trzecich zmierzyły się natomiast o miejsce piąte. Pierwotny harmonogram zakładał także mecze o miejsca 7–12, które ostatecznie zostały przez organizatorów anulowane.

Eliminacje 
Automatycznie do mistrzostw zakwalifikowała się reprezentacja Rosji jako mistrz świata z 2001 i Chorwacja jako organizator imprezy. O pozostałe 22 miejsca odbywały się kontynentalne kwalifikacje. Wolne miejsca zostały podzielone według następującego klucza geograficznego: Europie przydzielono dwanaście miejsc, po trzy przyznano Ameryce (Południowej wspólnie z Północną), Azji i Afryce, a jedno Oceanii (po raz pierwszy w historii tych zawodów).

Po wycofaniu się Kazachstanu jego miejsce zajęła Japonia.

Obiekty

Sędziowie 
Do sędziowania mistrzostw wyznaczono siedemnaście par arbitrów.

Sędziowie mistrzostw
  Fabianio Souza Pereira / Salvio Pereira Sedrez
  Anto Josic / Sinisa Rudic
  Henrik La Cour Bruun / Jens Carl Nielsen
  Gilles Bord / Olivier Buy
  Bernd Methe / Reiner Methe
  Sotiris Migas / Fotis Bavas
  Stefan Arnaldsson / Gunnar Vidarsson
  Hirokazu Hamada / Hisao Ogasawara
  Valdemaras Liachovicius / Gintaras Paskevicius
  Svein Olav Oie / Oyvind Togstad
  Mirosław Baum / Marek Góralczyk
  Alexander Bahmak / Dmitrij Frolov
  Branka Maric / Zorica Gardinovacki
  Chérif Ndiaye / Elhadji Abdoul Aziz Tabara
  Michel Falcone / Felix Raetz
  Peter Hansson / Peter Olsson
  Hirokazu Hamada / Hisao Ogasawara

Pary rezerwowe
  Peter Herczeg / Peter Sudi

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecz o miejsca 5–6

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2003
2003 w piłce ręcznej
2003 w Chorwacji
Piłka ręczna w Chorwacji
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Zawody sportowe w Rijece
Sport w Splicie
Karlovac
Poreč